Lac des Îles kan syfta på följande platser:

 Lac des Îles, Beauce-Sartigan, sjö i Québec, 
 Lac des Îles, Grandes-Piles, sjö i Québec,